NGC 4309A (другие обозначения — VCC 538, PGC 40059) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Примечания 

 

4309
Дева (созвездие)